El término Asnières puede aludir a diferentes comunas francesas:

 Asnières-en-Bessin, en el departamento de Calvados.
 Asnières-en-Montagne, en el departamento de Côte-d'Or.
 Asnières-en-Poitou, en el departamento de Deux-Sèvres.
 Asnières-la-Giraud, en el departamento de Charente Marítimo.
 Asnières-lès-Dijon, en el departamento de Côte-d'Or.
 Asnières-sous-Bois, en el departamento de Yonne.
 Asnières-sur-Blour, en el departamento de Vienne.
 Asnières-sur-Nouère, en el departamento de Charente.
 Asnières-sur-Oise, en el departamento de Valle del Oise. 
 Asnières-sur-Saône, en el departamento de Ain.
 Asnières-sur-Seine, en el departamento de Altos del Sena. 
 Asnières-sur-Vègre, en el departamento de Sarthe.